Гавва:
 Гавва, Валерий Николаевич (род. 1947) — советский и российский певец.
 Гавва, Иван Степанович (1918—1945) — Герой Советского Союза.
 Гавва, Игорь Владимирович (род. 1987) — украинский артист цирка, сценарист, кинорежиссёр, продюсер.